Denumirea de Smirnenski se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Smirnenski, un sat în comuna Brusarți, regiunea Montana;
 Smirnenski, un sat în comuna Vetovo, regiunea Ruse.